Акина () — пограничный посёлок в Афганистане,  на границе с Туркменией, напротив туркменского пограничного посёлка Имамназар, к северу от афганского города Андхой. Административно относится к району  вилаята Фарьяб.

В 2007 году был открыт пункт пропуска через государственную границу Имамназар-Акина, один из двух на афганско-туркменской границе (второй — Серхетабад-Торгунди).

Через Акину проходит железная дорога Туркмения — Афганистан — Таджикистан. Участок от туркменского города Керки открыт для движения в ноябре 2016 года. 14 января 2021 года в присутствии лидеров Туркмении и Афганистана Гурбангулы Бердымухамедова и Мохаммада Ашрафа Гани открыт для движения участок Акина-Андхой. В Акине находится небольшой сухой порт.

Примечания 

Населённые пункты Афганистана
Международные КПП
Границы Афганистана